— японская компания, разработчик видеоигр. Известна своими играми в жанре скролл-шутера для аркадных игровых автоматов.

Компания стала одной из компаний, основанных бывшими сотрудниками Toaplan после её банкротства в 1994 году. Другие компании — Cave, 8ing/Raizing и Gazelle. Из них только Takumi выпускала прямые продолжения игр Toaplan.

Список игр 
 Twin Cobra II — 1995
 Giga Wing — 1999
 Mars Matrix — 2000
 Giga Wing 2 — 2000
 Night Raid — 2002
 Giga Wing Generations — 2004
 Kurukuru Fever
 Don chan puzzle hanabi de do-n!
 Otenki kororin
 Mesaze!! Tsuri master
 Elemental Monster
 Milon no hoshizora shabon

Medal games 
 Korokoro Quest
 Shuffle gakuen
 Crusher mako chan
 Horutoru bomber

Prize games 
 Bingo de bingo!
 Go! Go! Pen-Suke
 Rolling Soccer
 4x4 Rally

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту